Groningue (en néerlandais Groningen) peut désigner :

 la ville de Groningue, aux Pays-Bas ;
 la province de Groningue dont cette ville est la capitale ;
 la commune de Groningue, autour de cette ville ;
 le gisement de gaz naturel de Groningue ;
 Groningen, l'autre nom du Gelderland, cheval de trait originaire des Pays-Bas ;
 Groningue, race bovine des Pays-Bas ;
 .

Voir aussi

Articles connexes 
 Gröningen
 Obergröningen

Homonymie de toponyme